Arlette Poirier (1926-2012) – attrice francese
 Darel Poirier (1997) – cestista francese
 Dustin Poirier (1989) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Gregory Poirier (1961) – sceneggiatore, regista, produttore televisivo e cinematografico statunitense
 Jacynthe Poirier (1962) – ex schermitrice canadese
 Louis Poirier in arte Julien Gracq (1910-2007) – scrittore francese
 Manuel Poirier (1954) – regista e sceneggiatore francese
 Paul Poirier (1906-1947) – calciatore francese
 Paul Poirier (1991) – danzatore su ghiaccio canadese
 Robert Poirier (1892-1949) – militare e aviatore francese
 Ulises Poirier (1897-1977) – calciatore cileno
 Vincent Poirier (1993) – cestista francese